Формиче-Альто ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Гудар-Хаваламбре. Занимает площадь  км². Население — 190 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Ficha de la población
 Foro de Formiche Alto

Муниципалитеты Теруэля
Населённые пункты Теруэля